Hamburg est le nom allemand de la ville de Hambourg, en Allemagne.

 Hamburg, Arkansas ;
 Hamburg, Caroline du Nord (désormais Glenville) ;
 Hamburg, Caroline du Sud ;
 Hamburg, Illinois ;
 Hamburg, Iowa ;
 Hamburg, Minnesota ;
 Hamburg, New Jersey ;
 Hamburg, ville dans l'État de New York ;
 Hamburg, village dans l’État de New York ;
 Hamburg, Pennsylvanie ;
 Hamburg, Wisconsin.

C'est le nom de plusieurs navires de croisière :
 le Hamburg (1841) ;
 le Hamburg (1900) ;
 le Hamburg (1911) ;
 le Hamburg (1926) ;
 le Hamburg (1960).

Voir aussi

Homonymie de localités